Die Fußball-Verbandsliga Bremen 2006/07 war die 58. Spielzeit der höchsten Amateurklasse im Bremer Fußball-Verband. Sie war eine Ligenebene unterhalb der Oberliga Niedersachsen/Bremen angesiedelt und wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison war der Brinkumer SV nach einer Saison wieder aus der Oberliga Nord abgestiegen, während aus der Landesliga die beiden Aufsteiger OT Bremen (Wiederaufstieg nach einer Saison) und TSV Melchiorshausen (Rückkehr nach neun Jahren) hinzugekommen waren. Der Lüssumer TV hatte Insolvenz angemeldet und zog seine Mannschaft zurück.

Sieger wurde zum neunten Mal der Bremer SV, der jedoch keine Lizenz für die Oberliga Nord erhielt. Da auch Vizemeister FC Bremerhaven nicht zugelassen wurde, gab es keinen Aufsteiger.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten beiden Plätzen absteigen. Neben dem Lüssumer TV verließ die Leher Turnerschaft nach zwei Spielzeiten die Verbandsliga wieder.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 

2006
Fußballsaison 2006/07